El Campeonato Mundial de Karting (oficialmente CIK-FIA Karting World Championship) un torneo anual organizado por la Comisión Internacional de Karting (CIK) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Se lleva a cabo una vez al año, siendo el evento más importante de karts a nivel mundial. A partir de 2011, el campeonato se disputa en cinco rondas, cada una de ellas en un país diferente en adultos y en juveniles son tres rondas en un mismo país.

En su historia el campeonato ha visto crecer a estrellas del automovilismo cuando eran jóvenes pilotos como Fernando Alonso, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Robert Kubica, Kimi Räikkönen, Nico Rosberg, Jenson Button, Jarno Trulli, Heikki Kovalainen, Max Verstappen o Charles Leclerc.

Campeones 
Ganadores de eventos con estatus de campeonato mundial:

Copas mundiales 
Ganadores de eventos sin estatus de campeonato mundial:

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.kartworldchampionship.com/
 http://www.cikfiachampionship.com/

Competiciones de automovilismo mundiales
Competiciones de karting
Federación Internacional del Automóvil